Йон Фоссе (Юн Фоссе; ; 29 вересня 1959, Геуґесунн, Норвегія) — норвезький письменник та драматург. Нині мешкає в місті Берген (Bergen). Пише новонорвезькою мовою (nynorsk).

Біографія 
Народився 29 вересня 1959 року у м. Геугесунн (Haugesund). Як письменник дебютував 1983 року, романом «Червоне, чорне». Його перша п'єса «І ніколи нас не розлучити» вийшла друком 1994 року. У період між 1987 та 1993 роками викладав у Академії літератури у Гордалянді, з 1994 редактор журналу «Бек» («Книга»)

Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад сорок мов. Постановки його п'єс здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема у Німеччині, Франції, США та Японії. Фоссе вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає «писання» («writing»), в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Фоссе мінімаліст — у творах часто повторюється кілька однакових реплік, а словниковий запас кожного твору цілком скромний. Дія описується не від автора, а через репліки та уривки слів головних героїв.

Твори

Драми 
 І не розстанемось ми ніколи (Og aldri skal vi skiljast, 1994)
 Ім'я (Namnet, 1995) - премія ім. Ібсена (1998), премія ім. Нестроя (Nestroy-Preis) (2000)
 (Nokon kjem til å komme, 1996)
 Дитина (Barnet, 1996)
 Мати й дитина (Mor og barn, 1997)
 Син (Sonen, 1997)
 (Natta syng sine songar, 1997)
 Літній день (Ein sommars dag, 1999)
 Гітарист (Gitarmannen, 1999)
 Осіння мрія (Draum om hausten, 1999)
 Відвідини (Besøk, 2000)
 Зима (Vinter, 2000)
 Vakkert (2001)
 Dødsvariasjonar (2001)
 (Lilla, 2003)
 Сон (Svevn, 2005)
 Rambuku (2006)
 Skuggar (2006)

Романи 
 Червоне, чорне (Raudt, svart, 1983)
 Меланхолія (Melancholia I & II, 1995/96) - премія Мельсома
 Ранок та вечір (Morgon og kveld, 2000)
 (Det er Ales, 2003)

Переклади українською 
 Ранок та вечір, Всесвіт №5-6, 2007, з норвезької переклала Ірина Сабор

Премії та нагороди 
 премія ім. Ібсена (1996) за п'єсу «Ім'я»
 премія Міністерства культури Норвегії у галузі дитячої літератури (2001) за книгу «Сестра»
 премія Мельсома за популяризацію новонорвезької мови (2001) у творі «Ранок та вечір»
 Скандинавська театральна премія (2002)
 звання Найкращий закордонний драматург (2002) Teater heute
 почесна премія Норвезької культурної ради (2003)
 орден Св. Улафа (2005)
 премія Шведської академії (2007)

Примітки

Джерела 
 Всесвіт №5-6, 2007

Персоналії за алфавітом
Норвезькі письменники
Норвезькі драматурги
Народились 1959
Лауреати премії Ібсена
Лауреати Міжнародної премії Ібсена
Протестанти, які стали католиками